Horvátország
 Radovanje, falu Oriovac községben, Bród-Szávamente megyében

 Szerbia
 Radovanje, falu Velika Plana községben, a Podunavlje körzetben